Erben ist

ein Familienname:
 Adolf Erben (1904–1987), tschechischer Architekt
 Angela Finger-Erben (* 1980), deutsche Fernsehmoderatorin und Journalistin
 Claudia Finger-Erben (* 1978), deutsche Radio- und Fernsehmoderatorin
 Frank-Michael Erben (* 1965), deutscher Musiker
 František Erben (1874–1942), tschechoslowakischer Kunstturner
 Heinrich Karl Erben (1921–1997), deutscher Paläontologe
 Hermann Erben (1897–1985), österreichisch-amerikanischer Arzt
 Johann Balthasar Erben (1626–1686), deutscher Kapellmeister und Komponist
 Johannes Erben (1925–2023), deutscher Germanist und Linguist
 Josef Erben (* 1928), deutscher Skirennläufer
 Karel Jaromír Erben (1811–1870), tschechischer Historiker, Schriftsteller und Märchensammler
 Matthias Erben (* 1943), deutscher Botaniker
 Melanie Jaeger-Erben (* 1977), deutsche Nachhaltigkeitsforscherin
 Nanni Erben, deutsche Filmproduzentin
 Nicolaus Erben († 1586), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe und Generalsuperintendent
 Reiner Erben (* 1958), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Richard Erben (* 1987), deutscher Schauspieler
 Rüdiger Erben (* 1967), deutscher Politiker (SPD)
 Siegmund Erben (1864–1942), österreichischer Internist und Neurologe
 Stephanie Erben (* 1971), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Tobias Erben (* 1973), deutscher Basketballspieler
 Ulrich Erben (* 1940), deutscher Künstler
 Václav Erben (1930–2003), tschechischer Journalist und Schriftsteller
 Valentin Erben (* 1945), österreichischer Cellist und Hochschullehrer
 Wilhelm Erben (1864–1933), österreichischer Historiker und Diplomatiker

ein Vorname (Rufname):
 Erben Wennemars, Egbert Rolf „Erben“ Wennemars (* 1975), niederländischer Eisschnellläufer

ein Ortsname:
 Erben (Gemeinde Großsteinbach), Ortsteil von Großsteinbach, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Erben, Dorf im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Orzyny im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

und bezeichnet außerdem:
 (40106) Erben, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Die Erben (Film)
 Erbe (Begriffsklärung)